Борис Николаевич Волков:
 Волков, Борис Николаевич (1894 — 1954) — русский писатель в эмиграции. 
 Волков, Борис Николаевич (1925—2008) — генерал-лейтенант вооружённых сил СССР, начальник Новосибирского высшего военного командного училища в 1973—1981 годах